La estación de esquí abandonada del Coll de Jou (Mosset) fue el centro de esquí más pequeño de Europa, con solo dos pistas (una verde y una azul) y un telearrastre. Su punto más bajo era 1420 m, y su punto culminante, 1520 m.

Coll de Jou (estacion de esqui)
Geografía del departamento de Pirineos Orientales
Puertos de montaña de la región de Occitania
Estaciones de esquí de la región de Mediodía-Pirineos
Puertos de los Pirineos de Francia